Юсова — женская форма фамилии .
 Юсова, Зоя Фёдоровна (род. 1948) — советская волейболистка, игрок сборной СССР, серебряный призёр Олимпийских игр 1976.
 Юсова, Наталья Николаевна (1972—2008) — украинский историк, кандидат исторических наук.